Zug kan henvise til:

 Kanton Zug – en kanton i Schweiz.
 Zug (by) – hovedbyen i kantonen Zug i Schweiz.
 Freiberg-Zug – et tidligere gravesamfund, nu bydel i Freiberg i Sachsen.